Kölner Landstraße sind Straßen in

 Düren, siehe Kölner Landstraße (Düren)
 im Düsseldorfer Stadtteil Wersten, siehe Kölner Landstraße (Düsseldorf)